Outlandos d’Amour — дебютный альбом британской рок-группы The Police, вышедший 2 ноября 1978 года.

15 августа 1984 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому платиновый статус. Outlandos d’Amour находится на 428-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Об альбоме 
Outlandos d’Amour, соединяющий элементы рэгги, поп-музыки и всего того, что в конечном итоге станет фирменным звучанием группы, находится под влиянием панка. Начинается альбом с панк-ориентированной «», далее следует «» с оттенком рэгги. «Roxanne», посвящённая проститутке, написана Стингом после посещения квартала красных фонарей в Париже и является одной из самых известных песен группы. В «Hole in My Life» снова присутствуют элементы рэгги. «Peanuts», написанная Стингом вместе с Коуплендом, смешивает агрессию панка с юмором.

Вторую сторону альбома открывают высокотемповые «» и «Truth Hits Everybody». «Be My Girl — Sally» является полузаконченым стихотворением Стинга и Саммерса о надувной кукле. Инструментал «Masoko Tanga» — единственная песня с альбома, не исполнявшаяся на концертах.

Список композиций

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы, вошедшие в список 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Дебютные альбомы 1978 года
Платиновые альбомы
Альбомы The Police
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы A&M Records
Рок-альбомы